Germania
 Erlbach – comune della Baviera
 Erlbach – frazione della città di Markneukirchen in Sassonia

Pagine correlate 
Erlenbach